IPU kan avse:

 IPU – en sammanslutning av grupper inom nästan alla kulturstaters parlament, se Interparlamentariska unionen
 IPU – gudinnan i en satirisk religion som introducerades 1990 på Usenet, se Den osynliga rosa enhörningen